Niemcy:
 Freienhagen – dzielnica Liebenwalde
 Freienhagen – dzielnica Waldeck
 Freienhagen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld